Jablonná, gemeente in Tsjechië
Jabłonna (doorverwijspagina), plaatsen in Polen